Fürstenhagen ist der Name von:

 Fürstenhagen (Lutter), Ortsteil der Gemeinde Lutter, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Fürstenhagen (Hessisch Lichtenau), Stadtteil von Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen
 Fürstenhagen (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der amtsfreien Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Fürstenhagen (Uslar), Stadtteil von Uslar, Landkreis Northeim, Niedersachsen